Un péridium est une enveloppe :
 En botanique, voir Piridion
 En mycologie, voir Gleba